Туркубий Нухович Чамоков (1941, аул Кабехабль — 2017, Майкоп) — ученый-литературовед, адыгейский писатель, Доктор филологических наук, профессор.  Член Союза писателей России. Заслуженный деятель науки Республики Адыгея, академик Адыгской (Черкесской) Международной академии наук.

Биография 
Родился 29 января 1941 года в ауле Кабехабль Шовгеновского района Адыгеи.

В 1963 году окончил филологический факультет Адыгейского государственного педагогического института (ныне Адыгейский государственный университет). С 1963 по 1966 год — аспирант Воронежского государственного пединститута (ныне Воронежский государственный педагогический университет).

В 1967 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук, а в 1989 году стал доктором филологических наук.

С 1966 года по 2017 год преподавал в Адыгейском государственном университете и прошел путь от старшего преподавателя до профессора. Был одним из основателей факультета адыгейской филологии и культуры и возглавлял его с момента создания до 2002 года, под его руководством защищено около двадцати диссертаций. Многие годы руководил кафедрой русской филологии на факультете.

В 2001 году ему было присуждено звание "Заслуженный деятель науки Республики Адыгея".

Являлся членом Союза писателей России, академиком Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. Являлся автором более 80 научных статей, множества работ, монографий и учебных пособий. Им изданы поэтические сборники, сборники литературно-критических статей, творческих портретов и этюдов. Вершиной писательской деятельности Чамокова стало издание в 2016 году его исторического романа «Зов предков».

Скончался 9 февраля 2017 года.

Публикации

Книги 
  (Звездопад) — Майкоп, 1967
 В созвездии сияющего братства — М: Современник, 1976
 В ритме эпохи — Нальчик: Эльбрус, 1986
 Смена эпох и достоинство слова. Избранные литературно-критические труды — Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2012
 Зов предков — Майкоп, 2016

Статьи 
 
 , Майкоп

Награды 
 Заслуженный деятель науки Республики Адыгея

Примечания

Ссылки 
 Национальная библиотека Республики Адыгея: Памятные даты по Республике Адыгея на 2016 год. — Майкоп, 2015
 В Адыгее вспомнили заслуженного деятеля науки республики Туркубия Чамокова
 К 80-летию со дня рождения Туркубия Нуховича Чамокова

Персоналии по алфавиту
Заслуженные деятели науки Республики Адыгея